Nazwa urzędowa:
 Pfaffenhofen a.d.Ilm – powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria
 Pfaffenhofen a.d.Ilm – miasta w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria